Aleppo steht für:

 Geographische Namen und profane Verwaltungseinheiten
 Aleppo, syrische Stadt
 Flughafen Aleppo
 Universität Aleppo
 Gouvernement Aleppo, Syrien
 Vilâyet Aleppo, Osmanisches Reich

 Kirchliche Verwaltungseinheiten
 Erzeparchie Aleppo der Armenisch-katholischen Kirche
 Erzeparchie Aleppo der Syrisch-maronitischen Kirche
 Erzeparchie Aleppo der Melkitischen griechisch-katholischen Kirche
 Erzeparchie Aleppo der Syrisch-katholischen Kirche
 Erzdiözese  Aleppo der Griechisch- bzw. Rūm-orthodoxen Kirche
 Erzdiözese  Aleppo der Syrisch-orthodoxen Kirche
 Eparchie Aleppo der Armenischen apostolischen Kirche
 Eparchie Aleppo der Chaldäisch-katholischen Kirche
 Apostolisches Vikariat Aleppo der Lateinischen bzw. Römisch-katholischen Kirche

 Verschiedenes
 (13128) Aleppo, Asteroid des Hauptgürtels
 Aleppo-Beule (Leishmaniose), Infektionskrankheit
 Aleppo-Kiefer (Pinus halepensis), Nadelbaumart
 Aleppo-Seife
 Aleppo-Zimmer, Exponat im Pergamonmuseum Berlin
 Codex von Aleppo, Manuskript

Siehe auch:

 Aleppo Township